Девять совсем незнакомых людей (Nine Perfect Strangers):

 «Девять совсем незнакомых людей» — роман Лианы Мориарти (2018)
 «Девять совсем незнакомых людей» — сериал 2021 года по роману.